Владимир Ларионов:
 Ларионов, Владимир Александрович (род. 1956) — российский писатель, литературный критик и публицист. 
 Ларионов, Владимир Андреевич (1913—1987) — советский актёр, мастер художественного слова, народный артист РСФСР.
 Ларионов, Владимир Петрович (1923—1998) — советский учёный.
 Ларионов, Владимир Петрович (1938—2004) — советский и российский учёный, специалист в области материаловедения, академик РАН.